|-
| 77301 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77302 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77303 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77304 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77305 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77306 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77307 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77308 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77309 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77310 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77311 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77312 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77313 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77314 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77315 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77316 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77317 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77318 - || || 27 de març, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77319 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77320 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77321 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77322 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77323 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77324 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77325 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77326 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77327 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77328 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77329 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77330 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77331 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77332 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77333 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77334 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77335 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77336 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77337 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77338 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77339 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77340 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77341 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77342 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77343 - || || 17 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77344 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77345 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77346 - || || 18 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77347 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77348 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77349 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77350 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77351 - || || 27 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77352 - || || 27 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77353 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77354 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77355 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77356 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77357 - || || 26 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77358 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77359 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77360 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77361 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77362 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77363 - || || 31 de març, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77364 - || || 31 de març, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77365 - || || 20 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77366 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77367 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77368 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77369 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77370 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77371 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77372 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77373 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77374 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77375 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77376 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77377 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77378 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77379 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77380 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77381 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77382 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77383 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77384 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77385 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77386 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77387 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77388 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77389 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77390 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77391 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77392 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77393 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77394 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77395 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77396 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77397 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77398 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77399 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77400 - || || 31 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
7